Tyranovec je české označení několika rodů ptáků čeledi tyranovití:

 Agriornis
 Alectrurus
 Aphanotriccus
 Arundinicola
 Cnemarchus
 Cnemotriccus
 Cnipodectes
 Colonia
 Colorhamphus
 Contopus
 Empidonax
 Fluvicola
 Gubernetes
 Heteroxolmis
 Hirundinea
 Hymenops
 Knipolegus
 Lathrotriccus
 Lessonia
 Machetornis
 Mitrephanes
 Muscigralla
 Muscipipra
 Muscisaxicola
 Myiobius
 Myiophobus
 Myiotheretes
 Myiotriccus
 Neopipo
 Neoxolmis
 Ochthoeca
 Ochthornis
 Onychorhynchus
 Tyranovec královský (Onychorhynchus coronatus)
 Polioxolmis
 Pyrocephalus
 Pyrrhomyias
 Satrapa
 Sayornis
 Tyranovec domácí (Sayornis phoebe)
 Terenotriccus
 Tumbezia
 Xenotriccus
 Xolmis